

Patronyme 

 Anna Maria Gherardi (1939-2014), actrice italienne ;
 Antonio Gherardi (1638-1702), peintre et un architecte italien baroque du XVIIe siècle ;
 Cesare Gherardi (1577-1623), cardinal italien du XVIIe siècle ; 
 Cristoforo Gherardi (1508-1556), peintre italien maniériste ;
 Évariste Gherardi (1663-1700), acteur et dramaturge italien ;
 Filippo Gherardi (1643-1704), peintre italien baroque ;
 Francesca Gherardi (1955-2013), zoologiste italienne ;
 Gherardo Gherardi (1891-1949), scénariste et réalisateur italien ;
 Giuseppe Gherardi (1756-1828), peintre italien, actif dans le style néoclassique ;
 Ludovic Gherardi (né en 1971), pilote de rallye français ;
 Maffeo Gherardi (1406-1492), cardinal italien de l'Église catholique ;
 Marcella Michelangeli (née Marcella Gherardi en 1943), actrice italienne de théâtre, de cinéma et de télévision, ainsi que chanteuse ;
 Piero Gherardi (1909-1971), architecte, costumier, décorateur et directeur artistique italien.

Voir aussi 
 , un destroyer de classe Gleaves en service dans la Marine des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale.

Patronyme italien